Сантюль III:
 Сантюль III (виконт Беарна) (ум. ок. 1004 года) — виконт Беарна с ок. 984 года, виконт Олорона с 1002 года
 Сантюль III (граф Бигорра) (ум. 1178) — граф Бигорра и виконт Марсана с 1163 года
 Сантюль III д’Астарак (ок. 1245 — ок. 1301) — граф Астарака с 1291 по 1294 годы